Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore German Puentes-Alcaniz che ha battuto in finale David Sánchez 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Julien Boutter (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Joan Balcells (quarti di finale)
 David Sánchez (finale)

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Raemon Sluiter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 2000